„PCD Tour Edition (Explicit Version)“ е турне албум на американската група Пусикет Долс издаден през 2006.

Списък с песните 
 „Sway" – 3:12
 „Flirt" – 2:56
 „Stickwitu (Urban Mix)" (featuring Avant) – 3:18
 „Buttons (Final Edit Version)" (featuring Snoop Dogg) – 3:52
 „Don't Cha (More Booty)" (featuring Busta Rhymes) – 4:48
 „Hot Stuff (I Want You Back) (Remix)" – 4:36
 „He Always Answers" (ringback tone) – 0:40
 „Vibrate Off the Table" (ringtone) – 0:39
 „Freaky Fun Message" (voicemail ID) – 0:19
 „PCD Text Alert" – 0:06

Албуми на Пусикет Долс
Музикални албуми от 2006 година